Hynes est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1750-1800), fondateur d'Elizabethtown, Kentucky
 (1935-2019), homme politique et procureur américain
Colt Hynes (né en 1985), lanceur de baseball américain
Dan Hynes (né en 1968), homme politique américain en Illinois
Devonté Hynes (né en 1985), auteur-compositeur-interprète allemand
Fred Hynes (1908-1992), chef-opérateur de son américain
 (né en 1953), directeur de théâtre irlandais
Gordon Hynes (né en 1966), joueur canadien de hockey sur glace
Henry Hynes Clarke (1833-1889), homme politique canadien au Manitoba

 (né en 1955), nouvelliste américain
Jessica Hynes (née en 1972), actrice britannique

 (1765-1831), poète et homme d'église australie
Marc Hynes (né en 1978), pilote automobile britannique
, scénariste et réalisateur américain
, présentatrice de radio et de télévision canadienne
Mathias Hynes (1870-1926), tireur à la corde olympique britannique
Percy Hynes White (né en 2001), acteur canadien

 (1950-2015), chanteur et compositeur folk canadien
 (1924-2019), auteur américain
 (1938-2019), physicien et homme politique américain
 (né en 1986), acteur canadien
Vicky Hynes (née en 1981), joueuse anglais de squash
Wayne Hynes (né en 1969), joueur canado-allemand de hockey sur glace

Toponyme

Hynes, ancienne ville de Californie, aujourd'hui Paramount

Voir aussi
Thomas Hynes House, maison historique d'Aspen, Colorado

Homonymie de patronyme